Профессиональная футбольная лига 2013 — 22-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) со 2 марта по 8 ноября 2013 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2013
 Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу 2013
 Первая лига Узбекистана по футболу 2013
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2013

Ссылки 
 
 

2013
Спорт в Узбекистане в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013